Can Nadal o Casa Raventós és una obra amb elements eclèctics de Barcelona inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Antiga pagesia i també habitatge senyorial. Edifici de planta quadrada, amb dos annexes més baixos també dedicats a habitatge. La masia té varis portals i grans balconades. És de planta baixa i dos pisos. Un terrat envoltat per una balustrada cobreix la teulada.

Història 
Pertanyé al llinatge dels Nadal. Aquí nasqué l'historiador Josep Maria de Nadal, que també fou polític i secretari de Francesc Cambó. Hi visqué amb els seus familiars durant molts anys. El cardenal Casañas era un visitant assidu a la casa, i assistí espiritualment el pare de Nadal en morir.

Els últims estadants de la família fou Onori Nadal i Sanjuan.

Avui és seu de vàries empreses.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental de Sarrià - Sant Gervasi
Edificis de Sarrià - Sant Gervasi
Edificis eclèctics de Barcelona